

Sigle 
 National Basketball Association – lega professionistica nordamericana di pallacanestro.
 National Boxing Association – nome originario della World Boxing Association.
 Nuovo Banco Ambrosiano – istituto bancario italiano

Codici 
 NBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nambaiyufa (Papua Nuova Guinea).
 nba – codice ISO 639-3 della lingua nyemba.

Musica 
 Nba – nome d'arte del cantante berbero M'barek Oularbi.
 Neue Bach-Ausgabe – la seconda edizione completa delle composizioni di Johann Sebastian Bach, edita dalla Bärenreiter.

Altro 
 NBA – targa automobilistica di Bartoszyce (Polonia).